Hetang kan syfta på:

Kina
 Hetang, Zhuzhou – ett stadsdistrikt i Zhuzhou i Hunan-provinsen
 Hetang (köpinghuvudort) – en köpinghuvudort i Kina
 Hetang (socken) – en socken i Kina